Dix steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten
 Dix (Illinois), im Jefferson County
 Dix (Nebraska), im Kimball County
 Dix (New York), im Oneida County
 Dix (Texas), im Martin County
 Dix Hills, im Suffolk County, New York
 Dix Township (Illinois)
 Fort Dix, Militärstützpunkt in New Jersey

Sonstiges
 Dix (Schiff), Dampfschiff
 Dix (Fluss), Fluss in der iranischen Provinz Lorestan
 Lac des Dix, Stausee in der Schweiz
 Dix Mountain, Berg in den Adirondacks, New York

im NRHP gelistete Objekte
 Dix Family Stable, in Bass Harbor, Maine, ID-Nr. 90000578
 Dix Hill, in Raleigh, North Carolina, ID-Nr. 90001638
 Dix House, in Ormond Beach, Florida, ID-Nr. 88001721
 Dix River Dam, in Harrodsburg, Kentucky, ID-Nr. 88003384

Dix ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Dix (* 1951), deutscher Jurist
 Andreas Dix (* 1963), deutscher Geograph
 Anna Enders-Dix (1874–1947), deutsche Schriftstellerin 
 Arthur Dix (1875–1935), deutscher Ökonom und Geopolitiker
 Dorothea Lynde Dix (1802–1887), US-amerikanische Wohltäterin und Reformerin

 Frederick Dix (1883–1966), britischer Eisschnellläufer
 Georg Dix (1897–1967), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer
 Gerald Dix (1926–2020), britischer Stadtplaner
 Gregory Dix (1901–1952), US-amerikanischer Priester und Liturge
 Gustav Otto Dix (Otto Dix; 1911–1967), deutscher Tiermediziner und Schriftsteller
 Ha Ha Clinton-Dix (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Hellmuth Dix (1897–1965), deutscher Jurist
 Hermann Dix (1838–1908), deutscher Lehrer und Autor 
 Jan-Christoph Dix (* 1956), deutscher Musiker

 Maike Dix (* 1986), deutsche Leichtathletin
 Martha Dix (1895–1985), deutsche Gold- und Silberschmiedin sowie Ehefrau von Otto Dix
 Nana Dix (* 1962), deutsche Künstlerin
 Nelly Dix (1923–1955), deutsche Schriftstellerin und Malerin
 Otto Dix (1891–1969), deutscher Maler und Graphiker
 Otto Dix (1911–1967), deutscher Tiermediziner und Schriftsteller, siehe Gustav Otto Dix
 Richard Dix (1893–1949), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Robert Dix (1935–2018), amerikanischer Schauspieler
 Rudi Dix (1924–1995), deutscher Fotoreporter
 Rudolf Dix (1884–1952), deutscher Justizrat, Verteidiger in den Nürnberger Prozessen
 Ute Dix (* 1955), deutsche Eisschnellläuferin

 Wolfram Dix (1957–2022), deutscher Jazz-Schlagzeuger

dix steht für:
 Dixon Reef (auch Aveteian; ISO-639-3-Code), eine der Malakula-Sprachen auf Malakula, Vanuatu

DIX steht für:
 DIX Aviation, deutsche Fluggesellschaft, wurde 2008 in die FairJets GmbH integriert
 DIX-Frame, Ethernet-Frameformat
 Donau-Isar-Express

D-IX steht für:
 D-IX war eine experimentelle Droge

D.IX steht für:
 Albatros D.IX, deutsches Militär-Testflugzeug

Siehe auch:
 Dicks
 Diggs
 Diex
 D9

Abkürzung